Determann ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Determann (1911–1993), deutscher Politiker (Zentrum), MdB
 Klaus Determann (* 1941), deutscher Künstler
 Lothar Determann (* 1969), deutsch-amerikanischer IT-Rechtler 
 Ronald Oskar Determann (* 1957), US-amerikanischer Botaniker
 Walter Determann (1889–1960), deutscher Maler